Edward Wotton ist der Name folgender Personen:

* Edward Wotton (Zoologe) (1492–1555), englischer Mediziner und Zoologe
 Edward Wotton, 1. Baron Wotton (1548–1626), englischer Diplomat und Hofbeamter